Осиновский сельсовет — название административно-территориальных единиц и/или муниципальных образований.

Белоруссия 
 Осиновский сельсовет — Могилёвская область, Чаусский район.

Россия 
 Осиновский сельсовет — Курганская область, Каргапольский район.
 Осиновский сельсовет — Новосибирская область, Куйбышевский район.
 Осиновский сельсовет — Новосибирская область, Чулымский район.
 Осиновский сельсовет — Тамбовская область, Рассказовский район.
 Осиновский сельсовет — Башкортостан, Бирский район.